La Liga de los Pirineos, hoy en día Supercopa de Cataluña, es un torneo internacional de balonmano, de carácter oficial, que desde 1997 hasta 2012 la disputaron clubes afiliados a la Federación Catalana de Balonmano y clubes franceses afiliados a la Ligue Languedoc-Roussillon La competición la disputaban cuatro equipos, los dos mejor clasificados de cada una de las dos federaciones en sus respectivas ligas nacionales de la temporada anterior. El año 2007 la competición pasó a ser disputada por seis equipos, incluyendo representantes de otras regiones limítrofes, como Aragón. Desde la edición del 2010 solo participan equipos de Federación Catalana de Balonmano, por lo tanto, el torneo se limita a un único partido entre FC Barcelona y el BM Granollers. 

En el 2012 la competición como Liga de los Pirineos queda extinguida y es reemplazada por la Supercopa de Cataluña.

El gran dominador del torneo unificando las 2 competiciones es el FC Barcelona que ha conquistado doce de las quince ediciones celebradas.

Palmarés

IV Liga de los Pirineos (2000) 
 Sede: Toulouse

VI Liga de los Pirineos (2002) 
 Sede: Agde

VIII Liga de los Pirineos (2004) 
 Sede: Montpellier

IX Liga de los Pirineos (2005) 
 Sede: Villanueva y Geltrú
 Semifinales
 FC Barcelona - US Creteil 31-28
 BM Granollers - USAM Nimes 29-30
 Final
 FC Barcelona - USAM Nimes 29-22

 Mejor Jugador: Iker Romero

X Liga de los Pirineos (2006) 
 Sede: Nimes
 Semifinales
 BM Granollers - USAM Nimes 28-22
 FC Barcelona - Paris Handball 31-30
 Final por el  puesto
 USAM Nimes - Paris Handball 24-21
 Final
 FC Barcelona - BM Granollers 34-21

XI Liga de los Pirineos (2007) 
 Sede: Igualada
 Grupo A
 BM Granollers 20 - USAM Nîmes 24
 BM Granollers 22 - Montpellier HB 25
 USAM Nîmes 20 - Montpellier HB 20

 Grupo B
 FC Barcelona - 24 Paris Handball 13
 Paris Handball 15 - CAI Aragón 20
 FC Barcelona 21 - CAI Aragón 20

 Fase Final
 BM Granollers 22 - Paris Handball 21 (-)
 CAI Aragón - 38 Montpellier HB 30 (-)
 FC Barcelona 36 - USAM Nîmes 26 (Final)

 Clasificación Final
 FC Barcelona
 USAM Nîmes
 Montpellier HB
 CAI Aragón
 BM Granollers
 Paris Handball

XII Liga de los Pirineos (2008) 
 Sede: Camprodón
 Fecha: 29, 30 y 31 de agosto de 2008
 Participantes:
 FC Barcelona
 BM Granollers
 CAI Aragón
 Montpellier HB
 Toulousse Handball
 USAM Nîmes

 Fase Final

Referencias 

 Presentación de la XII Copa dels Pirineus (catalán)

Pirineos